Michael Küchelbecker (1798-1859), officier russe ;
 Wilhelm Küchelbecker (1797-1846), poète et écrivain russe, frère du précédent.